

Місця 
 Аліда (Саскачеван) — село в канадській провінції Саскачеван.

Імена 
 Аліда Абола () — латвійська спортсменка зі спортивного орієнтування.
 Аліда Келлі () — італійська співачка й акторка.
 Аліда Валлі () — італійська акторка.